Grati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Grati, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Grati, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar